Pauline Parmentier era la detentrice del titolo.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Biarritz 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Romina Oprandi che ha battuto in finale Mandy Minella 7–5, 7–5.

Teste di serie

  Pauline Parmentier (semifinali)
  Arantxa Rus (semifinali)
  Mathilde Johansson (primo turno)
  Mandy Minella (finale)

 Romina Oprandi (Campionessa)
 Virginie Razzano (quarti di finale)
 Eva Birnerová (quarti di finale)
 Alberta Brianti (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open GDF SUEZ de Biarritz 2012